

Persone
 Bernard Pyne Grenfell (1869-1926) – egittologo e papirologo inglese 
 Ethel Grenfell, baronessa Desborough, nata Fane (1867-1952) – nobildonna inglese 
 Francis Grenfell, I barone Grenfell (1841-1925) – generale britannico 
 Francis Octavius Grenfell (1880-1915) – militare inglese 
 John Grafnell Maxwell (1859-1929) – militare britannico 
 Wilfred Grenfell (1865-1940) – medico e missionario inglese 
 William Grenfell, sesto barone Desborough of Taplow (1855-1945) – schermidore britannico

Altro
 Incendio della Grenfell Tower – evento avvenuto a Londra nel 2017 
 Grenfell – villaggio del Nuovo Galles del Sud